deflacja (ekonomia) – wzrost wartości pieniądza w czasie.
 deflacja (geomorfologia) – przenoszenie przez wiatr piasku bądź pyłu.

Zobacz też 
 Deflate